

Patronymie 
 Zhang Li (javelot) (1989- ), lanceuse de javelot chinoise
 Zhang Li (marteau) (1993-), lanceuse de marteau chinoise
 Zhang Li (baseball) (1980- ), joueur de baseball chinois
 Zhang Li (entrepreneur) (1953- ), entrepreneur et milliardaire chinois 
 Zhang Li (escrime) (1981- ), escrimeuse à l'épée chinoise 
 Zhang Li (handball) (1976- ), joueuse de handball chinoise
 Zhang Li (cinéma), cinématographe chinois
 Zhang Li (cyclisme), (1982- ), cycliste sur route chinois
 Zhang Li (tennis de table), (1951-2019), joueuse de tennis de table chinoise